Pingvinlöss (Austrogoniodes) är ett släkte av insekter som beskrevs av Harrison 1915. Pingvinlöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss